Альберт Магометович Узденов (; род. 5 апреля 1956, Задарья, Южно-Казахстанская область) — карачаевский поэт, прозаик, драматург, автор и исполнитель более 600 песен, советник Главы КЧР, Народный артист Российской Федерации, Народный артист КЧР, Народный поэт КЧР, обладатель почётных званий и премий республик Северного Кавказа, член Союза писателей СССР (России), член Союза журналистов России, кандидат педагогических наук. В его честь звезда в созвездии Овна названа «Альберт Узденов». Занимался педагогической деятельностью, работал в сфере культуры. Официальный аккаунт в Instagram: @uzdenov_09

Биография 
Родился 5 апреля 1957 года в пос. Задарья Арысского района Южно-Казахстанской области.

 1963 — 1971 учился в Хурзукской средней школе.
 1971 — 1975 учился на ветеринарном отделении Первомайского совхоз-техникума.
 1976 — 1978 служил в армии.
 1979 — 1983 учился в КЧГПУ им. У. Д. Алиева, совмещая учёбу с работой в качестве солиста-вокалиста в ансамбле «Алания» Карачаевского РДК и ансамбле «Домбай» Карачаевского ГДК.
 1991 — вступил в Союз писателей СССР.
 1991 — присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры КБР».
 1996 — присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ»
 1998 — стал Лауреатом Государственной премии КЧР имени У. Алиева
 1999 — присвоено почётное звание «Народный поэт КЧР».
 2003 — защитил кандидатскую диссертацию по педагогике.
 2007 — присвоено почётное звание «Народный артист КЧР».
 2007 — именем «Альберт Узденов» названа звезда в созвездии «Овна»
 2008 — Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия.
 2009 — избран Членом-корреспондентом Международной Академии творчества.
 2010 — избран действительным членом-академиком Общественной академии наук, культуры, образования и бизнеса Кавказа.
 май 2001 — апрель 2011 — заместитель Министра культуры КЧР.
 25 октября 2011 г. — н. в. — Советник Главы КЧР.

Творческая деятельность 
Расцвет авторского творчества пришелся на годы его учёбы в Карачаево-Черкесском государственном педагогическом университете. Каждая его новая песня становилась популярной и разлеталась в пластинках местных студий грамзаписи и на магнитофонных лентах. Песни эти стали записывать Карачаево-Черкесское и Кабардино-Балкарское радио и телевидение. В течение ряда лет радио и телевидение обоих республик получали заказы на исполнение песен А. Узденова, количеством значительно превосходящим заявки на исполнение произведений других авторов.

В 1985 году Узденов А. М. стал Лауреатом Всесоюзного смотра народного творчества, посвященного 40-летию Великой Победы. Он дипломант Всесоюзного фестиваля авторской песни «Саратов — 86». Неоднократный победитель зональных конкурсов авторской песни.

А. М. Узденову было присвоено звание Лауреата премии комсомола КЧР. Выступал в США, Турции, Казахстане.

Является автором семи поэтических сборников, один из которых — «Петля» — в 1990 году издан в США. Глубокое знание языка, умение тонко и чутко использовать его богатства, высокая художественность и образность, своеобразное восприятие окружающего мира делают его кумиром широкой читательской аудитории.

Ведет большую работу по выявлению и поддержке юных талантов.

Библиография 
 Семь дорог любви (1985)
 Мелодии осенней ночи (1989)
 Петля (1990)
 Родник (1991)
 Чолпан (1998)
 Мордамбаловы (2000)
 «Запреты в нравственном воспитании молодежи» (монография, 2002)
 Мой Карачай, Моя Балкария (2007)

Песни 
 «Тау къушну уясы»
 «Къара суучукъ»
 «Алгъыш»
 «Турнала»
 «Къобан»
 «Хурзук элим»
 «Учкулан»
 «Чакъырады Къартджурт»
 «Чекчи джашны джыры»
 «Тас этме джазынгы»
 «Чолпан»
 «Къарт атамы осияты»
 «Къарачай»
 «Джаным къурман болсун Малкъаргъа!»
 «Шоркъа суучукъ»
 «Мен сюймейме»
 «Джолоучу»
 «Акъчепкен»
 «Не хайыр?»
 «Тюеле»
 «Джырларым» и пр.

Семья 
Жена Венера Магомедовна, дочь Фатима и двое сыновей: Рустам и Шамиль.

Шамиль Узденов является самым молодым членом Союза Писателей РФ на момент вступления.

Оценка 
Творчество Альберта Узденова — реформа в карачаево-балкарской песенной мелодике и стихосложении. Некоторые его песни переведены на русский, турецкий, арабский, английский, казахский языки. Много песен создано им и на русском языке. Толчком к этому послужила лирика таких известных поэтов, как Б. Пастернака, Н. Гумилёва, К. Бальмонта, А. Тарковского, Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Г. Горбовского, В. Смирнова, С. Агальцева, Ю. Созарукова и других.

Награды 
 Медаль «Лауреат Всесоюзного смотра» — 1985
 Диплом Союза композиторов СССР — 1987
 Почетная грамота ЦК ВЛКСМ — 1987
 Почетная грамота ЦК ВЛКСМ — 1988
 Диплом «Лауреат 1-го Зонального фестиваля авторской песни» — 1987
 Диплом «Лауреат 2-го зонального фестиваля авторской песни» — 1988
 Диплом «Лауреат премии комсомола Карачаево-Черкесии» — 1989
 Специальная премия А. К. В. А. (США) 1990
 Специальная премия «DERNEK» (Турция) — 1992
 Благодарность ФНКА России — 2003
 Медаль «За личный вклад в восстановление мира и согласия на Кавказе» — 2005
 Медаль «За мир и гуманизм на Кавказе» 2006
 Диплом 1-го Межрегионального фестиваля военной песни «Наследники Победы» — 2006
 Почетная грамота Начальника Пограничного Управления ФСБ России по КЧР — 2006
 Почетная грамота Народного Собрания (Парламента) КЧР — 2007
 Орден «За веру и верность» — 2007
 Медаль «За вклад в развитие российской экономики» — 2007
 Медаль «За восстановление мира и согласие на Кавказе» — 2007
 Медаль «За мир и гуманизм на Кавказе» — 2008
 Медаль «За службу на Северном Кавказе» — 2008
 Медаль «20 лет вывода Советских войск из Афганистана» — 2009
 Медаль «В память 200-летия со дня вхождения Абхазии в состав Российской Империи» — 2010
 Медаль «За заслуги» — 2010
 Медаль «Кязим Мечиев» — 2010
 Медаль «Исмаил Семенов» — 2011
 Народный артист России — 2021

Ссылки 
 http://magazines.russ.ru/druzhba/2006/8/uz8-pr.html
 https://web.archive.org/web/20171202235915/http://www.dissland.com/catalog/metodi_zapreta_v_nravstvennom_vospitanii_karachaevtsev_avtoreferat.html
 http://biblus.ru/Default.aspx?auth=18i0a1b2c3
 http://www.elbrusoid.org/audio/performers/360626/
 http://www.elbrusoid.org/articles/dostoynie_culture/359661/

Примечания 

Выпускники Карачаево-Черкесского государственного университета
Народные поэты Карачаево-Черкесии
Карачаевские поэты
История Карачая